La Avenida UNAN o Pista La UNAN es una avenida de sentido norte y sur localizada en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 
La Avenida UNAN inicia desde la intersección con la Pista de La Resistencia en los barrios de 380 y Casimiro Sotelo, siendo continuación del Camino Jocote Dulce. La avenida pasa dividiendo el Barrio Hialeah y el Reparto San Juan, Villas de Santa Fe con Lomas de Montserrat, hasta llegar a la Rotonda Rigoberto López Pérez, en la intersección con la 50ª Calle Suroeste, a partir de ahí se llama Pista La UNAN, hasta culminar en la Colonia Miguel Bonilla en el Bulevar de Los Mártires.

Barrios que atraviesa 
La avenida pasa por los barrios de 380, Casimiro Sotelo, Hialeah y el Reparto San Juan, Villa Santa Fe con Lomas de Montserrat, Colonia Miguel Bonilla.

Véase también 
Avenida Gabriel Cardenal
Pista Suburbana España

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua
Carreteras de Nicaragua